Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham (ang. Guess How Much I Love You, 2012) – singapursko-australijsko-kanadyjski serial animowany powstały na podstawie książki Sama McBratneya pod tym samym tytułem, która została przetłumaczona na 37 języków i sprzedała się w przeszło 22 milionach egzemplarzy na całym świecie. Wyprodukowany przez Home Plate Entertainment i Scrawl Studios.

W Polsce serial był nadawany od 1 października 2012 roku na kanale MiniMini+. Był emitowany od 1 września 2015 na kanale Polsat JimJam, a od stycznia 2019 serial jest emitowany w Wieczorynce na kanale TVP ABC.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach małego brązowego zajączka i jego taty, którzy mieszkają w przepięknej dolinie i bardzo się kochają.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini+ – Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi polskie:
 Agnieszka Kudelska (odc. 1-4),
 Aleksandra Rojewska (odc. 5-52)
Dźwięk i montaż: Agnieszka Stankowska
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Maksymilian Zdybicki – Mały Brązowy Zajączek
 Miłogost Reczek – Duży Brązowy Zając
 Julia Siechowicz – Mała Polna Myszka
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Narrator
 Klementyna Umer – Niebieski ptaszek
 Małgorzata Szymańska – Mała szara wiewiórka
 Natalia Jankiewicz – Mała ruda lisiczka
 Andrzej Chudy – Wydra
 Karolina Mogielnicka – Mała Biała Sówka
i inni

Piosenkę tytułową śpiewał: Maksymilian Zdybicki

Lektor tyłówki: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Singapurskie telewizyjne seriale animowane
Australijskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Filmy o królikach i zającach
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji